Dendya är ett släkte av svampdjur. Dendya ingår i familjen Soleneiscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Dendya